Miejscowości w USA:
 Dry Run – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Dry Run (ang. Dry Run Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas